
Termin -{CCF}- ima više značenja.
 Zatajenje srca ()
 -{The Cheesecake Factory}-, američka ugostiteljska kompanija